Rass bzw. RASS steht für:

 Radio Screen Show, ein Verfahren, Medieninhalte parallel zu einem Rundfunksignal über digitale Sendewege zu verbreiten
 Richmond Agitation Sedation Scale, einer Skala zur Beurteilung einer Sedierung
 Radio acoustic sounding system, ein meteorologisches Messverfahren, siehe Wind Profiler
 Radar Analysis Support System, ein Messgerätesatz für die Kalibrierung von Radargeräten
 Rass (Unternehmen), deutscher Schuhhersteller

Familienname:
 Benjamin Rass (* 2001), österreichischer Fußballspieler
 Christoph Rass (* 1969), Professor für Neueste Geschichte und Historische Migrationsforschung an der Universität Osnabrück
 Dominic Rass (* 1993), österreichischer Fußballspieler
 Rudolf Rass (1934–2021), deutscher Politiker (SPD), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin

Siehe auch:
 Ras
 Raß
 Räss

Abkürzung